Finnegans Wake (Finnegan ébredése) James Joyce 1939-ben megjelent regénye
 Finnegan’s Wake, ír dal, ballada (1850-es / 1860-as évek)